Als Weltmeisterschaft 1966 oder WM 1966 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1966 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaft 1966
 Automobil-Weltmeisterschaft 1966
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1966
 Bob-Weltmeisterschaft 1966
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1966, siehe Scotch Cup 1966
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1966
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1966
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1966
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1966
 Fechtweltmeisterschaften 1966
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Männer 1966
 Fußball-Weltmeisterschaft 1966
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1966
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1966
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1966
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1966
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1966
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1966
 Ringer-Weltmeisterschaften 1966
 Ruder-Weltmeisterschaften 1966
 Schachweltmeisterschaft 1966
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaften 1964–1968
 Snooker-Amateurweltmeisterschaft 1966
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1966
 Turn-Weltmeisterschaften 1966
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1966
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1966
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1966

!
Weltmeisterschaften nach Jahr